Síť je ve hře go jeden ze základních taktických tahů (tesuji), který nepřímo zajímá skupinu soupeřových kamenů u vlastní pozice. Obvykle se jím zajímá střihající kámen nebo jejich skupina. Tah může mít význam i pro přežiti skupiny, protože obvykle zajímajícímu hráči zajišťuje prostor pro jedno oko.

Příklady

Externí odkazy 
 

Strategie a taktika ve hře go